Anthaxia helvetica  — вид жуков-златок.

Длина тела взрослых насекомых (имаго) 5—8 мм. Тело сверху светло-бронзовое, снизу бронзово-зелёное. На лбу волоски чёрные. Развиваются на хвойных — пихте и лиственнице.

Классификация 
Выделяют 2 подвида:

Примечания 

Buprestinae
Насекомые Европы
Животные, описанные в 1868 году